Sigmaringen bezeichnet:

 Sigmaringen, eine Stadt in Baden-Württemberg
 Landkreis Sigmaringen, einen Kreis im Süden Baden-Württembergs
 Hohenzollern-Sigmaringen, eine Linie der Hohenzollern
 Schloss Sigmaringen, ein Schloss der Fürsten zu Hohenzollern-Sigmaringen
 Regierungsbezirk Sigmaringen, ein preußischer Regierungsbezirk

Sigmaringen ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Fidelis von Sigmaringen, einen katholischen Märtyrer
 Meister von Sigmaringen, einen anonymen Renaissance-Maler